Don Pugsley, acteur et scénariste américain
 Herbert William Pugsley, botaniste anglais
 Joe Pugsley (1885), joueur de rugby gallois
 William Pugsley (1850 - 1925), homme politique canadien